Александр Петрович Урусов:
 Урусов, Александр Петрович (1768—1835) — командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.
 Урусов, Александр Петрович (1850—1914) — русский общественный и политический деятель, один из основателей Всероссийского национального союза.